L'Agrupació Pessebrista de Parets és una entitat del poble de Parets del Vallès, dedicada al pessebrisme, que cada any construeix el pessebre monumental sobre taula i exposició de diorames de la població. Cada any pels volts de nadal construeixen un pessebre sobre una taula de 230 m², la temàtica cada any canvia, i s'intenta imitar la natura de poblacions properes, compte amb efectes de llum que fa una transició entre la nit i el dia, l'aigua és natural, així com alguns efectes especials fan que aquest pessebre el màxim realista possible, també s'encarreguen de fer el concurs de "pessebres familiars", on la gent del poble concursa per a veure qui fa el millor pessebre de l'any.

L'any 1996 va obtenir el record català del pessebre sobre taula més gran d'Espanya, quan va arribar als 280 metres quadrats. Així mateix, el pessebre monumental de Parets l'any 2004 va entrar en el llibre dels rècords Guinness com al pessebre més gran sobre taula d'Espanya, utilitzant més de 12.000 kg de sorra, 3.000 kg de pedres, 1.500 kg de suro, i més de 800 figures.

Referències

Enllaços externs 
 
 Vídeo: Espai Terra TV3 El pessebre més gran de Catalunya

Entitats de Parets del Vallès
Pessebrisme a Catalunya